Беца — українське та угорське прізвище.

Відомі носії 

 Беца Ігор Миколайович (1978—2014) — заступник командира посту, лейтенант, командир мінометного взводу.
 Беца Йожеф Йожефович (1929—2011) — радянський футболіст. Олімпійський чемпіон 1956 року. заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер РСФРР.
 Беца Степан Степанович (1970—1992) — колишній український футболіст, півзахисник. Майстер спорту.
 Беца Мар'яна Олександрівна (1978) — український дипломат. Речниця МЗС України.

Див. також 
 Беца (Румунія)

Українські прізвища
Угорські прізвища